Alain Grootaers (1964), Belgisch journalist
 Jan Grootaers (1921-2016), Belgisch bibliothecaris en hoogleraar
 Ludovic Grootaers (1885-1956), Belgisch taalkundige
 Tom Grootaers (1986), Belgisch voetballer
 Walter Grootaers (1955), Belgisch muzikant